Klafferbach ist ein Gewässername:

 Klafferbach (Große Mühl), linker Zufluss der Großen Mühl bei Klaffer am Hochficht, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Klafferbach (Rosenbach), rechter Oberlauf des danach zunächst Erlbach genannten Rosenbachs (zur Vils) bis etwa Prangershof, Stadt Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Klafferbach (Weißach), rechter Zufluss der Weißach (zum Tegernsee) vor Trinis, Gemeinde Rottach-Egern, Landkreis Miesbach, Bayern
 Klafferbach (Zechbach), rechter Oberlauf des Zechbachs (zur Zwettl) vor Kainrathschlag, Marktgemeinde Langschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Siehe auch:
 Klaffenbach